Іванов Василь Митрофанович (1920—1976) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Іванов Василь Олексійович (1937) — український політик, громадський діяч у Харкові.
 Іванов Василь Тимофійович (1894—1938) — радянський військовий і політичний діяч.